Список лучших альбомов США 1988 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1988 год. Лучшим альбомом года по продажам стал «Faith» английского певца Джорджа Майкла.
Этот альбом принёс ему всеобщее признание. На 31-й церемонии вручения премии «Грэмми» в 1989 году он получил премию «Альбом года».

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1988 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1988 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1988 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1988 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1988 года